Саратовская:

 Саратовская область
 Саратовская губерния
 Саратовская — станица в Краснодарском крае
 Саратовская ГЭС
 Саратовская — река на острове Кунашир
 Саратовская улица